Edman är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Anna Edman, major i Frälsningsarmén och sångförfattare
 Bengt Edman, arkitekt
 Erik Edman, fotbollsspelare
 Gunnar Edman, författare
 Gustaf Edman, Sveriges längste man någonsin
 Göran Edman, sångare
 Gösta Edman, apotekare
 Helena Edman, guldsmed
 Johan Edman (1875–1927), dragkampare
 Johan Erik Edman (1765–1814), kammarråd och vice landshövding
 Jonas Edman, skytt
 Jörgen Edman, sångare
 Lena Kjersén Edman, litteraturvetare, bibliotekarie och litteraturkritiker
 Maria Edman, fotbollsspelare
 Mats Edman, journalist, chefredaktör och kommunikationsexpert
 Pehr Edman, läkare och biokemist
 Per-Åke Edman (1914–2000), konstnär
 Stefan Edman, biolog och författare
 Tore Edman, backhoppare

Svenska efternamn